|-
| 127101 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127102 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127103 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127104 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127105 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127106 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127107 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127108 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127109 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127110 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127111 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127112 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127113 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127114 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127115 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127116 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127117 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127118 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127119 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127120 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127121 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127122 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127123 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127124 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127125 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127126 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127127 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127128 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127129 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127130 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127131 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127132 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127133 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127134 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127135 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127136 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127137 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127138 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127139 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127140 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127141 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127142 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127143 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127144 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127145 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127146 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127147 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127148 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127149 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127150 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127151 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127152 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127153 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127154 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127155 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127156 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127157 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127158 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127159 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127160 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127161 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127162 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127163 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127164 - ||  || 14 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127165 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127166 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127167 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127168 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127169 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127170 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127171 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127172 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127173 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127174 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127175 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127176 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127177 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127178 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127179 - ||  || 15 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127180 - ||  || 14 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127181 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127182 - ||  || 15 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127183 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127184 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127185 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127186 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127187 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127188 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127189 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127190 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127191 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127192 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127193 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127194 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127195 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || , 
|-
| 127196 Hanaceplechová || 2002 HH || 16 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 127197 - || 2002 HO || 16 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127198 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127199 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127200 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-